Сергей Дмитриевич Шевков (11 января 1931, Алдан, Якутская АССР — 26 марта 2005, Якутск) — русский советский и якутский писатель, прозаик, поэт и переводчик. Член Союза писателей СССР с 1973 года. Заслуженный работник культуры Якутии. Лауреат Большой литературной премии России (2005).

Биография 
Родился 11 января 1931 года в Алдане Якутской АССР.

С 1948 года после окончания Якутской средней школы работал на предприятиях газовой промышленности. С 1950 по 1953 год служил в рядах Советской армии, в качестве добровольца был участником Корейской войны, служил в дивизионе ПВО, за сбитые самолёты противника был награждён боевыми наградами КНР и Северной Кореи. С 1953 года работал на якутских геологических экспедициях, в последующем на журналистской работе в газете «Геолог Якутии» в качестве корреспондента и ответственного секретаря редакции этого издания. С 1968 по 1974 год работал в Комитете по телевидению и радиовещанию Якутской АССР в должности редактора печатной программы. С 1974 по 2005 год в качестве литературного консультанта Правления Союза писателей Якутии.

Член Союза писателей СССР с 1973 года. С 1958 года из под пера С. Д. Шевкова вышли первые поэтические произведения, в 1960 году в Якутском книжном издательстве вышел первый сборник поэтической поэзии «Я на Лене живу». В дальнейшем из под пера Шевкова вышли такие поэтические и прозаические сборники как: «Земля и звёзды» (1962), Ленская землица (1968), в 1974 году в издательстве «Современник» вышел сборник «На Лене-реке», «Хвойный ветер»  (1976), «Земля без окраин» (1979), «Крутыми путями» (1981), «Северная радуга»  (1988), «Сердце нараспашку» (1991), «О друзьях-товарищах» (2005), «Ленская землица» (2009). На стихи Шевкова, композиторы Г. Н. Комраков и Г. А. Григорян создали более двадцати песен. Помимо создания поэтических произведений Шевков занимался переводами с якутского языка на русский произведений таких писателей и поэтов как: М. Д. Ефимов, С. П. Данилов, Л. А. Попов и А. Г. Абагинский.

В 2005 году за книгу «О друзьях-товарищах» Сергею Дмитриевичу Шевкову посмертно была присуждена Большая литературная премия России.

Скончался 26 марта 2005 года в Якутске.

Библиография 
 Я на Лене живу: Стихи. - Якутск : Якуткнигоиздат, 1960 г. — 39 с.
 Земля и звезды: Стихи. - Якутск : Якуткнигоиздат, 1962 г. — 48 с.
 Ленская землица: [Стихи] /  / Сергей Шевков. Предисл. В. Шеметова. - Якутск : Якуткнигоиздат, 1968 г. — 96 с.
 На Лене-реке: Стихи. - Москва : Современник, 1974 г. — 62 с.
 Хвойный ветер: Стихи и переводы / Сергей Шевков ; [Худож. З. Курчатова]. - Якутск : Кн. изд-во, 1976 г. — 159 с.
 Земля без окраин: Стихи / Сергей Шевков. - Якутск : Кн. изд-во, 1979 г. — 95 с.
 Крутыми путями: Стихи / Сергей Шевков. - Якутск : Кн. изд-во, 1981 г. — 135 с.
 Северная радуга: Стихотворения / Сост. С. Д. Шевков. - Якутск : Кн. изд-во, 1988 г. — 187 с.
 Сердце нараспашку: Стихи / Сергей Шевков. - Якутск : Кн. изд-во, 1991 г. — 190 с. — ISBN 5-7696-0295-3
 О друзьях-товарищах: калейдоскоп, или Ироническая летопись (1958―2004) / Сергей Шевков. - Якутск :Бичик, 2005 г. — 200 с. — ISBN 5-7696-0295-3
 Ленская землица: избранный сборник / Сергей Шевцов. - Якутск : Бичик, 2009 г. — 94 с. — ISBN 978-5-7696-3155-9

Награды 
 Заслуженный работник культуры Якутии

Премии 
 Большая литературная премия России (2005 — «За книгу «О друзьях-товарищах»»)

Литература 
 Писатели Земли Олонхо: Биобиблиогр. справ. / Союз писателей Якутии [и др.]; [Сост.: Д. В. Кириллин и др.]. - Якутск : Бичик, 2000 г. — 445 c. — С.292-293 — ISBN 5-7696-1001-8
 Писатели Восточной Сибири: Биобиблиогр. указ. / Зон. об-ние б-к Вост. Сибири. Иркут. обл. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. - Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, Вып. 2, ч. 1: Русские писатели и писатели, пишущие на русском языке / Сост.: Р. Ц. Бадмадоржиева, Л. В. Сидорова, Е. П. Быллырытова и др. ; Науч. ред. В. П. Трушкин, д-р филол. наук. - 1983 г. — 268 с.
 Писатели Якутии: (Краткий биобиблиогр. справочник) / В. А. Протодьяконов, Н. М. Алексеев ; Отв. ред. канд. филол. наук Г. Г. Окороков ; Союз писателей Якутии. Респ. лит. музей им. П. А. Ойунского. Якут. респ. б-ка им. А. С. Пушкина. - 2-е изд., доп. - Якутск : Якуткнигоиздат, 1972 г. — 398 с.
 Справочник членов союза писателей СССР / Москва : Советский писатель, на 1 марта 1976 года. — 763 с.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Заслуженные работники культуры Республики Саха (Якутия)
Выпускники Якутского государственного университета